La levrette est le nom courant de la femelle du lévrier.
La levrette d'Italie désigne une variété de lévrier.
La levrette est une confiserie de la ville de Charmes.
La levrette est une position sexuelle.
La levrette est un meuble héraldique.
Levretter est un verbe intransitif  signifiant « mettre bas » lorsque l'on parle de la lapine ou de la hase.
Levretté est un adjectif d'utilisation rare qui signifie « à la taille mince comme un lévrier » (on parle par exemple d'« épagneul levretté »).